TW – tajny współpracownik – oznaczenie dokumentacyjne osoby współpracującej z: Służbą Bezpieczeństwa, Zarządem II Sztabu Generalnego WP, Wojskową Służbą Wewnętrzną
 TW – teatr wojny
 TW – teoria wszystkiego
 TW – terawat – jednostka mocy
 TW – Tramwaje Warszawskie
 TW – Tauron Wydobycie
 .tw – domena internetowa Republiki Chińskiej (Tajwanu)